Alfara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfara del Patriarca (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alfara de Carles (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar